Киббех, кеббе, кубэ ( / ивр. קובה) — левантийское блюдо, котлеты из булгура (дроблёной пшеницы), мелко измельчённого мяса со специями и рубленого лука.

Киббех — популярное блюдо ближневосточной кухни. Он встречается в Ливане, Сирии, Палестине, Израиле, Иордании, Египте, Ираке и Иране, а также в Армении, Турции. В Сирии и Ливане невеста перед замужеством должна продемонстрировать умение готовить киббех. По умению приготовить это блюдо в Сирии ценили хозяйку дома. Две-три опытные мастерицы могли слепить до 300 киббехов в час.

Сочетание крупы, мяса и специй создаёт изысканный контраст вкусов и текстур, отточенный веками приготовления блюда в разных странах.

Принципы приготовления 

Самый распространённый вид киббеха — шарообразные или торпедообразные крокеты с начинкой. Для оболочки приготавливают пасту из крупы, лука, специй и воды, многие сорта включают мелко рубленое мясо и муку. Начинка может быть разнообразной, часто мясная, с луком, орехами, овощами, пряностями.

Из пасты руками формуют шарики, придают им форму торпеды, котлеты, шара размером  (в старину обычно делали более крупные киббехи). При помощи ложки или руками в пасту заправляют начинку и тщательно закрывают её пастой со всех сторон. Сырые кеббе могут быть заготовлены заранее как полуфабрикат. Сформованные киббехи подвергают тепловой обработке: жарят в большом количестве жира, тушат в соусе, варят.

Другой вариант формирования киббеха — плоская лепешка на круглом противне, состоящая из трёх слоёв: нижний и верхний слой из мясной пасты, средний слой — начинка, как правило, с орехами. Лепёшку надрезают ножом на ромбы размером 5—7 см, посыпают измельчёнными орехами, обжаренными с луком, и запекают. Этот вид киббеха иногда едят сырым, наподобие татарского бифштекса.

Ингредиенты 
Крупа, входящая в пасту для приготовления киббеха, отличает это блюдо от других вариантов котлет. Обычно используют дроблёную пшеницу — булгур, которую размачивают в воде, отжимают и разминают руками. В некоторых регионах вместо булгура используют дроблёный рис (сечку).

Мясо в киббехе может быть разным: чаще всего это баранина, но может быть говядина, козье или верблюжье мясо. Иногда вместо мяса используется рыба. Готовят и вегетарианские киббехи, например, с тыквой. Обычные специи — корица, мускатный орех, гвоздика, душистый перец, перец алеппо. При приготовлении используют оливковое масло и кедровые орехи, фисташки или миндаль.

Подача 
Киббех обычно едят как закуску или основное мясное блюдо, с зелёным салатом, тушёными овощами или рисом, йогуртом, запечённой айвой, с вишнёвым или гранатовым соусом. Гурманы иногда надкусывают верхушку киббеха и выжимают внутрь дольку лимона. В некоторых национальных кухнях есть рецепты супов, в которые полагается при подаче класть один или два кеббе.

Сырой киббех подают в качестве закуски-мезе на блюде с оливковым маслом, зелёным луком, зелёным острым перцем, листьями мяты и лавашем.

Примечания 

Закуски
Арабская кухня
Арабские фразы
Армянская кухня
Кипрская кухня
Египетская кухня
Иранская кухня
Иракская кухня
Израильская кухня
Иорданская кухня
Ливанская кухня
Левантийская кухня
Палестинская кухня
Сирийская кухня
Турецкая кухня
Блюда из рубленого мяса